Планеты  () — английский телевизионный документальный сериал BBC/PBS 2019 года о Солнечной системе, представленный профессором Брайаном Коксом в британской версии и Закари Куинто в американской версии.

Премьера состоялась на канале BBC Two 28 мая 2019 года. В каждой из пяти серий подробно рассматривается каждая планета Солнечной системы, исследуются научные теории и гипотезы о формировании и эволюции Солнечной системы, полученные в результате беспилотных полетов к планетам.

Повествование ведущего ведется из живописных мест Земли схожих с поверхностями некоторых планет Солнечной системы с обширными компьютерными изображениями и кадрами из космических миссий. Сериал был создан в партнерстве BBC Studios и Открытым университетом Великобритании.

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 The Planets // Rotten Tomatoes

Документальные и научно-популярные фильмы о космосе
Телесериалы на английском языке
Документальные фильмы Би-би-си
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2019 году
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2019 году